Glane (Nederland)
 Glâne (Zwitserland)